Фікс:
 Фікс Юхим Зісьович — український політик, полковник радянської армії;
  Фікс — персонаж роману  Жюля Верна «Навколо світу за 80 днів»;
 Фікс — велосипед з фіксованою передачею;
 Фікс-об'єктив — об'єктив, що не володіє можливістю зміни  фокусної відстані;
 Фікс-фокус — об'єктив, жорстко сфокусований на єдину знімальну дистанцію;

Див. також 
 Фіксики